Troupe ist der Familienname der folgenden Personen:

 Quincy Troupe (* 1939), amerikanischer Autor
 Sonny Troupé (* 1978), französischer Gwoka- und Fusionmusiker
 Tom Troupe (* 1928), amerikanischer Schauspieler